Хворостя́нка:

Россия 
 Хворостянка — село в Губкинском районе Белгородской области.
 Хворостянка — посёлок в Черемисиновском районе Курской области.
 Хворостянка — село в Добринском районе Липецкой области.
 Хворостянка — посёлок при станции в Добринском районе Липецкой области.
 Хворостянка — деревня в Каширском районе Московской области.
 Хворостянка — деревня в Новосильском районе Орловской области.
 Хворостянка — село в Хворостянском районе Самарской области.
 Хворостянка — посёлок в Куркинском районе Тульской области.

 Хворостянка — железнодорожная станция Юго-Восточной железной дороги.
 Хворостянка — река в Хабаровском крае.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Хворостянка — исчезнувшее село Балаклавского района Севастополя.

См. также 
 Хворостинино
 Хворостовский
 Нехворощанка